Ghițescu ist der Familienname folgender Personen:

 Andreea Ghițescu (* 1997), rumänische Tennisspielerin
 Aurel Ghițescu (1895–1972), rumänischer Schauspieler
 Gheorghe Ghițescu (1915–1978), rumänischer Mediziner	
 Mădălina Ghițescu (* 1978), rumänische Schauspielerin	
 Micaela Ghițescu (1931–2019), rumänische Philologin
 Stan Ghițescu (1881–1952), rumänischer Politiker
 Theodor Ghițescu (1934–2008), rumänischer Schachspieler
 Vasile Ghițescu (1886–2000), rumänischer Sportschütze